Cavé ist der Familienname folgender Personen:

 Jules-Cyrille Cavé (1859–1949), französischer Maler
 Olivier Cavé (* 1977), Schweizer Pianist